Hörlein ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Hörlein (1882–1954), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Johann Sebastian Hörlein (1871–1908), deutscher Missionar